Stick è un termine inglese che significa bastone/bacchetto o anche infilare/inserire, e il suo uso in italiano si può riferire a:
Chapman Stick – uno strumento musicale a forma di bastone
Chopsticks – altro modo di chiamare le bacchette per il cibo, poco usato in italiano e mutuato dall'inglese
Colla stick – colla compatta che viene estratta e reinserita nella confezione cilindrica
GameStick – console per videogiochi
Joystick – utilizzato nel campo dei videogiochi
Lightstick – cilindro di silicone auto-luminescente
Memory Stick – scheda di memoria utilizzata nell'informatica
Stick – un personaggio dei fumetti Marvel Comics, il cui nome deriva dal bastone Bō che usa in battaglia 
Stick shaker – dispositivo che fa vibrare la barra di comando dell'aereo per avvertire il pilota che è imminente uno stallo
Stick-slip – fenomeno meccanico che riguarda l'attrito radente
Stickman – disegno stilizzato che raffigura una persona il cui tronco ed arti sono linee
Stick (o stich) – come in Piemonte sono anche chiamati i ghiaccioli